Grant Shaginyan o Hrant Shahinyan (en armeni: Հրանտ Շահինյան) (Gyulagarak, Unió Soviètica 1923 - Erevan, Armènia 1998) fou un gimnasta artístic soviètic, guanyador de quatre medalles olímpiques.

Biografia 
Va néixer el 30 de juliol de 1923 a la ciutat de Gyulagarak, població situada a la província de Lori, que en aquells moments formava part de la República Socialista Soviètica de Transcucàsia (Unió Soviètica) i que avui dia forma part d'Armènia.

Va morir el 29 de maig de 1998 a la ciutat d'Erevan, capital d'Armènia.

Carrera esportiva 
Va participar, als 28 anys, als Jocs Olímpics d'Estiu de 1952 realitzats a Hèlsinki (Finlàndia) on, en representació de la Unió Soviètica, aconseguí guanyar la medalla d'or en el concurs complet (per equips) i anelles, així com la medalla de plata en el concurs complet (individual) i cavall amb arcs, empatat en aquesta prova amb el seu company Evgeny Korolkov. En aquests Jocs finalitzà quart en la prova de barres paral·leles i vuitè en la prova d'exercici de terra com a resultats més destacats.

Al llarg de la seva carrera guanyà tres medalles en el Campionat del Món de gimnàstica artística, entre elles dues medalles d'or,

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Grant Shaginyan
  www.sports-reference.com - Grant Shaginyan 

Gimnastes artístics soviètics
Esportistes armenis
Medallistes soviètics als Jocs Olímpics d'Estiu de 1952
Receptors de l'Orde de la Bandera Roja del Treball
Morts a Erevan
Gimnastes asiàtics